In generale, una sequenza è una successione ordinata di elementi.

 Sequenza – nel cinema,  unità fondamentale e autonoma di un  film, costituita da diverse inquadrature che esauriscono un episodio narrativo.
 Sequenza – in informatica, esecuzione di un certo insieme ordinato di istruzioni
 Sequenza – in matematica, sinonimo di successione
 Sequenza – nella liturgia, testo cantato o recitato in alcune solennità prima dell'alleluia
 Sequenza – in biologia, sequenza genetica del DNA
 Sequenza – nella narratologia è una parte minima nel testo narrativo, un'unità narrativa dotata d'autonomia sintattica e contenutistica, di tipologia tendenzialmente omogenea.